Pedro Nezio de Araújo Lopes Ribeiro (Belo Horizonte, 1990. június 13. –) brazil labdarúgó, az amerikai Orlando City SC középpályása.

További információk 
 Adatlapja az MLS oldalán

1990-ben született személyek
Belo Horizonte-iek
Brazil labdarúgók
A Philadelphia Union labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek